Abrams je lahko:

Ljudje 

 Abrams, ljudje s priimkom Abrams

Kraji

 Abrams, Wisconsin, ZDA
 Abrams, Oregon, ZDA

Drugo 

 M1 Abrams, tank

Glej tudi 

 Abraham
 Abram